Кеті Джордан і Енн Сміт були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Мартіна Навратілова і Пем Шрайвер з рахунком 4–6, 7–5, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (чемпіонки)
 Кеті Джордан /  Енн Сміт (фінал)
n/a
 Джо Дьюрі /  Барбара Поттер (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1983 Virginia Slims of Washington Doubles Draw 

Virginia Slims of Washington
Світова чемпіонська серія Вірджинії Слімс 1983